Эви Доминикович (; родилась 29 мая 1980 года в Сиднее, Австралия) — австралийская теннисистка югославского происхождения.
 Победительница 1 турнира WTA в паре.
 Победительница 1 юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Australian Open-1998).
 Финалистка 1 юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (US Open-1998).
 Полуфиналистка 1 юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (US Open-1998).
 Экс-6-я ракетка мира в юниорском одиночном рейтинге.

Общая информация 
Эви — одна из троих детей Анны и Ивана Доминиковичей; её старшего брата зовут Крис, а младшую сестру — Даниэлла. До поры никто в семействе Доминиковичей не занимался теннисом (Иван работал мясником, а Анна — шеф-поваром), но своих детей они попробовали и в этом виде спорта: Крис некоторое время играл на полулюбительском уровне и быстро закончил, а дочери смогли показывать на подобном уровне более конкурентоспособные результаты и вскоре вошли в группу сильнейших теннисисток в стране.

У Эви и её супруга Джо Ивишича есть один ребёнок — сын Ксавьер (родился в июне 2006 года).

Эви в теннисе с девяти лет; лучший удар — форхенд.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (20)

Победы (12)

Поражения (8)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров WTA в парном разряде (2)

Победы (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в парном разряде (28)

Победы (15)

Поражения (13)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1980 году
Родившиеся 29 мая
Родившиеся в Сиднее
Теннисисты Австралии
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в парном разряде среди девушек